Grand Prix Portugalska 1984 (oficiálně 5o Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 21. října 1984. Závod byl šestnáctým a zároveň posledním v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Konečné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Portugalska